Richard Mahoney ist der Name folgender Personen:

* Richard Mahoney (Leichtathlet) (* 1950), US-amerikanischer Langstreckenläufer 
 Richard Mahoney (Fußballspieler) (Richard Mahoney Crawford; * 1974), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Richard D. Mahoney (* 1951), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Richard J. Mahoney, kanadischer Jurist und Politiker